Bohse bezeichnet

Bohse Automobilbau, deutscher Automobilhersteller, produzierte den Eurostar auf Basis des Lada 1200

und ist der Familienname folgender Personen:
August Bohse (1681–1742), deutscher Jurist, Rhetorikprofessor und Verfasser von Romanen und Briefstellern 
Sven Bohse (* 1977), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Bose